Bataille d'Andernach (876) entre  Louis III de Germanie et  Charles le Chauve
 Bataille d'Andernach (939) entre partisans et opposants de Otton I du Saint-Empire
 Bataille d'Andernach (1114) défaite de l'empereur Henri V face à des seigneurs saxons révoltés dont Henri Ier de Limbourg, Lothaire de Saxe et Godefroid Ier de Louvain